Ferdinand I., car Svetog Rimskog Carstva
 Ferdinand I., bugarski car
 Ferdinand I., rumunjski kralj
 Ferdinand I., kralj Napulja i Sicilije
 Ferdinand I. Austrijski
 Ferdinand I., Kastiljski